Kappas ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Kappas (* 1962), deutscher Psychologe, Professor für Psychologie in Bremen 
 Dimitrios Kappas (* 1989), griechischer Skilangläufer und Biathlet
 Martin Kappas (* 1961), deutscher Geograph, Professor für Geographie

Siehe auch:
 Kappa (Begriffsklärung)